Nan-an je čínské místopisné jméno pro:

 Nan-an (Fu-ťien) – městský okres v prefektuře Čchüan-čou v provincii Fu-ťien;
 Nan-an (Čchung-čching) – městský obvod města Čchung-čching;
 Nan-an (Ťiang-si) – od konce 10. století do začátku 20. století postupně speciální kraj, fiskální oblast a prefektura na jihu provincie Ťiang-si, dnes část městské prefektury Kan-čou.